Дми́трий Скура́тов: Скуратов, Дмитрий Петрович (1802—1885) — русский экономист и цензор.
 Скуратов, Дмитрий Фёдорович (ум. 1627) — воевода.